Alev significa flama en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Alev inclouen:
 Alev Alatlı - escriptora i filosofa turca
 Alev Lenz - cantant turcoalemanya